Miejscowości w USA:
 New Hartford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 New Hartford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Butler
 New Hartford – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 New Hartford – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
Gminy w USA:
 New Hartford (ang. New Hartford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 New Hartford (ang. New Hartford Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 New Hartford (ang. New Hartford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida